

Llista d'episodis 

Episodis de Doctor Who